Stigmella — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Stigmella — род насекомых отряда чешуекрылых, семейства молей-малюток.
 Stigmella — род грибов из отдела сумчатых грибов.